Corbitt bezeichnet:

 James Corbitt, englischer Mörder
 Corbitt Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller